Вакорино — название населённых пунктов в России:
 Вакорино — деревня в Фурмановском районе Ивановской области.
 Вакорино — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Вакорино — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Вакорино — деревня в Лесном районе Тверской области.

См. также 
Вакарино